Ríjkovo (territori de Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Ríjkovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia